Sophie Chang (ur. 28 maja 1997 w Havre de Grace) – amerykańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała jeden deblowy turniej cyklu WTA. Ponadto wygrała trzy singlowe oraz szesnaście deblowych turniejów rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour była sklasyfikowana na 235. miejscu w singlu (18 lipca 2022) oraz na 62. pozycji w deblu (19 września 2022).

W 2022 roku podczas US Open zadebiutowała w wielkoszlemowym turnieju głównym w grze podwójnej. Startując w parze z Angelą Kulikov, odpadła w drugiej rundzie.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Urodzeni w 1997